Почек () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Почек, Игор (род. 1994) — черногорский футболист, нападающий. В настоящее время выступает за «Сутьеску».
 Почек, Перо (1878—1963) — черногорский и итальянский живописец.